Bass kan syfta på:

Personer
 Cody Bass (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare
 Fontella Bass (1940–2012), amerikansk gospel- och soulsångerska
 George Bass (1771–1803), engelsk upptäcktsresande 
 Karen Bass (född 1953), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien
 Lance Bass (föodd 1979), amerikansk sångare, skådespelare samt film- och TV-producent
 Michael Thomas Bass, flera personer
 Michael Thomas Bass (1760–1827)
 Michael Thomas Bass (1799–1884), engelsk bryggeriägare och politiker
 Robert P. Bass (1873–1960), amerikansk politiker, republikan, guvernör i New Hampshire
 Ross Bass (1918–1993), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Tennessee
 Sam Bass (1851–1878), amerikansk tågrånare och western-okon
 Saul Bass (1920–1996), amerikansk grafisk designer

Geografi
Bass sund – sundet mellan Australien och Tasmanien

Engelska efternamn